Le patronyme néerlandais De Coninck provient soit d'une enseigne affichant Le Roy, soit d'un surnom donné au koning de la guilde des archers, équivalent du français  ou .

Il se décline aussi sans l'article de.
Il se décline aussi (au sud) avec -eu- au lieu de -o-.

 Dorian Coninx (1994-), triathlète professionnel français ;
 Johan Coninx (1952-), ancien joueur de football belge ;
 Stijn Coninx (1957- ),  réalisateur belge.
Patronyme flamand